Der Dreiband-Weltcup 1994/4 war das 2. BWA-Weltcupturnier im neunten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 27. September bis zum 2. Oktober 1994 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das sechste Dreiband-Weltcup-Turnier in den Niederlanden.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier in niederländischen Oosterhout endete mit einer Sensation. Nach durchwachsenem Start mit Siegen gegen Arie Weyenburg und einem in der ersten Runde sehr stark aufspielenden Ben Velthuis war Pilss im Viertelfinale angekommen. Ab jetzt gab es nur noch absolute Weltklasse als Gegner. Als erster musste Raymond Ceulemans, nach gewonnenem ersten Satz, mit einer 1:3-Satzniederlage die Segel streichen. Als nächster war der aktuelle Gesamtweltcupsieger der Gegner. Sang Chun Lee, der bisher einen Durchschnitt von 2,432 spielte, konnte Pilss aber auch nicht stoppen und verlor auch mit 1:3 Sätzen. Nach einem vierten Platz 1991 in Palma de Mallorca hatte Pilss bereits sein bestes Weltcupergebnis erreicht. In einem hochspannenden Finale, das Christoph Pilss im fünften Satz in sieben Aufnahmen mit 15:14 gewann, konnte er erstmals den Siegerscheck am Ende eines Turniers entgegennehmen. Christoph Pilss schlug damit nacheinander die Nummer 3, die Nummer 2 und dann die Nummer 1 der Weltrangliste.

Noch höher zu bewerten ist der Sieg, weil er den neuen „Weltrekord-Mann“ geschlagen hatte, denn Torbjörn Blomdahl stellte bei diesem Turnier mit 2,250 einen neuen Weltrekord im Generaldurchschnitt (GD) auf und egalisierte den erst eine Woche alten Weltrekord im besten Einzeldurchschnitt (BED) von 3,214. Diesen hatte Dick Jaspers in Istanbul aufgestellt.
  
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA-Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans
  Marco Zanetti
nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer
Qualifikanten Spa:
  Raimond Burgman
  Karsten Lieberkind
Wildcards international:
 2 Teilnehmer
Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Modus 
Die Weltcup-Turniere werden ab diesem Jahr immer als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 8 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 01.09. des laufenden Jahres), den zwei besten Qualifikanten des Grand-Prix sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die acht Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994 4
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Oosterhout